Kumla landskommun kan avse:

Kumla landskommun, Närke – en tidigare kommun i Örebro län
Kumla landskommun, Västmanland – en tidigare kommun i Västmanlands län
Kumla landskommun, Östergötland – en tidigare kommun i Östergötlands län